The Buzzhorn - były amerykański zespół hard rockowy założony w 1997 roku. Został rozwiązany w 2003 w wyniku zakończenia kontraktu z wytwórnią Atlantic Records.

Życiorys 
The Buzzhorn pracował z producentem Howardem Bensonem (Papa Roach, P.O.D., Cold, Hoobastank) nad debiutancką płytą Disconnected. Przyniosła ona uznanie w świecie hard rocka, w tym magazynu Parader Hit, który nazwał zespół "hard rockowym debiutem roku". Album dostał też 4-gwiazdkową ocenę w recenzji w czasopiśmie Metal Edge Magazine. Drugi album się nie ukazał, ponieważ wytwórnia Atlantic Records bardziej promowała zespół Taproot. Szacuje się, że mimo słabej promocji, album Disconnected sprzedał się w ok. 10.000 egzemplarzy, utwór "Ordinary" znalazł się także w grze Need for Speed: Hot Pursuit 2. The Buzzhorn brali udział w tournée z takimi zespołami jak m.in. Seether i Deftones.

Po zakończeniu kontraktu z Atlantic Records, Todd Joseph przeniósł się do Kalifornii, Bert Zweber dołączył do lokalnego zespołu w Milwaukee o nazwie King Gun, który składa się z byłych członków Big Dumb Dick. Lider zespołu zreformował skład zepsołu zastępując Paris Ortiz Bertem Zweberem.

15 października 2011 r. Todd Joseph, basista zespołu, ogłosił, że zespół bedzię formował się na nowo i zaczyna pisać nowy materiał od 1 listopada 2011 r.

Dyskografia 
 A Complete Package of Action-Packed Tragedies (1999)
 The Buzzhorn (EP) (2000)
 Disconnected (2002)

Linki zewnętrzne 
 The Buzzhorn na Allmusic
 The Buzzhorn na Last.fm

Amerykańskie zespoły hardrockowe